Tanggula Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Danglabergen, bergskedja, 
 Tanggula Shan (berg), 

Robotskapade Kinaförgreningar